Махешпур:
 Махешпур — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Махешпур — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Дженайда.